Die Abkürzung PTTK steht für:
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polnische Gesellschaft für Tourismus und Heimatkunde
 Partial Thromboplastin Time Activated with Kaolin, siehe Partielle Thromboplastinzeit

PTTK